Чемпіонат Росії з футболу 2022—2023 — 31-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Росії.

Зміни порівняно з попереднім сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Турнірна таблиця

Результати

Лідери чемпіонату

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Прем'єр-Ліга Росії на soccerway 

Сезони чемпіонату Росії з футболу
Росія
Росія
2022 у Росії
2023 у Росії